Małgorzata Wiśniewska – rzeźbiarka 
 Małgorzata Wiśniewska (przedsiębiorca) – inżynier, przedsiębiorca i główny akcjonariusz grupy PBG
 Małgorzata Wiśniewska-Niemirska – aktorka